Stirn est un patronyme porté notamment par :

 Jean Paul Ernest Stirn (1867-1915), général français ;
 Alexandre Stirn (1911-2000), haut fonctionnaire français, et fils de Myrtil ;
 Olivier Stirn (né en 1936), homme politique français, et fils d'Alexandre (et frère de Bernard) ;
 Bernard Stirn (né en 1952), haut fonctionnaire français, et fils d'Alexandre (et frère d'Olivier) ;
 Janez Stirn (né en 1966), sauteur à ski yougoslave.

Voir aussi 
 Quartier Stirn à Strasbourg.

Homonymie
Homonymie de patronyme